Příjmení Solanas nosí více osob:

 Fernando Solanas (1936–2020) – argentinský filmový režisér
 Juan Diego Solanas (* 1966) – argentinský filmový režisér
 Valerie Solanasová (1936–1988) – americká feministická spisovatelka